Jump, vrsta elektroničke glazbe potekla iz Belgije
 "Jump", Madonnina pjesma
 "Jump", pjesma Van Halena
 "Jump", pjesma hip hop sastava Kriss Kross
 "Jump Around", pjesma hip hop sastava House of Pain